Blackstone Canal ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Blackstone Canal (Massachusetts), NRHP-ID 73000328
 Blackstone Canal (Rhode Island), NRHP-ID 71000030